Хэ́ммилл () — английская фамилия. Известные носители:
 Хэммилл, Адам (род. 1988) — английский футболист.
 Хэммилл, Питер (род. 1948) — английский музыкант.

См. также 
 Хэмилл ()